Зимовники — название населённых пунктов:

Россия 
 Зимовники — посёлок в Зимовниковском районе Ростовской области.

Украина 
 Зимовники — село в Свердловском районе Луганской области.

См. также 
 Зимовник
 Зимовной